Zuckerhut steht für:

 Zuckerhut (Zucker), ein kegelförmiges Zuckerprodukt
 Zuckerhut (Pflanze), eine Zichorien-Art
 Zuckerhut (Heraldik), eine Wappenfigur
 ein Ortsteil der Gemeinde Seedorf (Lauenburg), Deutschland

Berge und Erhebungen:

 Zuckerhut (Felsen), 396 m, ein der brasilianischen Stadt Rio de Janeiro vorgelagerter Felsen
 Zuckerhut (Antarktika), 2525 m, ein Berg im Otto-von-Gruber-Gebirge im Königin-Maud-Land
 Zuckerhut (Rätikon), 2087 m, ein Berg bei Maienfeld im Kanton Graubünden, auch Zuckerstock oder Kegel genannt
 Zuckerhut (Oberösterreichische Voralpen), 902 m, der Hausberg von Grünau im Almtal in Oberösterreich
 Kohlberg (Fichtelgebirge), 633 m, eine Erhebung im Höhenzug Kohlwald im Fichtelgebirge, auch Zuckerhut genannt
 Zuckerhut (Fränkische Schweiz), 515 m, eine Erhebung bei Ebermannstadt
 deutscher Name des Kletterfelsens Homole, 408 m, im Elbsandsteingebirge (Böhmische Schweiz) bei Hřensko (Herrnskretschen), Ústecký kraj, Tschechien
 Zuckerhut (Dresden), 220 m, eine Erhebung beim Dresdner Ortsteil Hosterwitz

Siehe auch:

 Zuckerhütchen
 Zuckerhütl
 Umgestülpter Zuckerhut
 Pain de sucre aus der Gischt am winterlichen Montmorency-Fall